

Entreprises 
 Renault, constructeur automobile français dont le nom provient de son fondateur Louis Renault (1877-1944)
 Renault, maison de cognac
 Renault Trucks (anciennement Renault V.I.) est un constructeur de camions français, il appartient au groupe AB Volvo depuis le 
 Renault Trucks Defense, une branche de Renault Trucks, spécialisée dans les véhicules militaires
 Renault Agriculture, un constructeur de tracteurs français, il appartient au groupe CLAAS depuis 2003, l'entreprise Renault Agriculture a disparu en 2009

Patronyme 

 Adele Renault (1988-), artiste belge.
 Alain Renault (né en 1948), journaliste français.
 Alexandre-Jacques Renault (1768-1820), homme politique français.
 Annaig Renault (1946-2012), romancière et poétesse française de langue bretonne.
 Bernard Renault (1836-1904), paléobotaniste français.
 Bernard Renault, kayakiste français.
 
 Cécile Renault (1773-1794), personnalité française de la Révolution.
 Cécile Renault (1970-2021), astrophysicienne française.
 Emmanuel Renault (né en 1967), philosophe français.
 Gilbert Renault (1904-1984), agent secret français.
 Jacques Renault (1946-2004), figure de la vie musicale française.
 Jean-Christophe Renault (1960-), pianiste et compositeur belge.
 Jean-Louis Renault (1920-1982), industriel français.
 Léon Renault (1839-1933), homme politique français.
 
 Maisie Renault (1907-2003), résistante française, déportée.
 Marcel Renault (1872-1903), industriel et coureur automobile français.
 Mary Renault (1905-1983), romancière britannique.
 Maurice Renault (1900-1976), éditeur français de littérature populaire.
 Maxime Renault (né en 1990), coureur cycliste français.
 Murielle Renault (née en 1972), romancière française.
 Olivier Renault (1878-1961), général français.
 Patrick Renault, scénariste de bande dessinée et créateur de jeux de société français.
 Pierre Hippolyte Publius Renault (1807-1870), militaire français.
 Pierre Antoine Renault (1750-1835), botaniste français.
 Thierry Renault (1959-), rameur français.

Noms composés 
 Charles Lebrun-Renault (1853-1921), militaire français, protagoniste de l'Affaire Dreyfus.
 Jean Malo-Renault (1900-1988), bibliographe français de la Bretagne.

Pseudonyme 

 Émile Auguste Renault (1870-1938), dessinateur, pastelliste, graveur et illustrateur français.

 Honorine Césarine Tian (1871-1953), aquafortiste française.

Communes françaises 

 Auberville-la-Renault, dans la Seine-Maritime.
 Château-Renault, en Indre-et-Loire.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme